Plusieurs batailles de Valence :

 Bataille de Valence en 1808
 Bataille de Valence en 1970 durant la transition démocratique espagnole